Хукэн — топоним в Китае. Может означать:
  () — посёлок в Фуцзянь.
 Хукэн () — посёлок в Цзянси.